Санта Аполонија има више значења:

 Санта Аполонија (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Аполонија (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Аполонија (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику